San Carlos de Austria peut désigner :

Toponymes

San Carlos de Austria : l'ancien nom, jusqu'en 2009, de l'une des neuf municipalités de l'État de Cojedes, aujourd'hui Ezequiel Zamora ;
 San Carlos de Austria : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Cojedes.

Homonymie de toponyme